Ганс (Ханс) Ке́льзен (; 11 октября 1881, Прага — 19 апреля 1973, Оринда, штат Калифорния) — австрийско-немецкий юрист и философ, теоретик права, автор более 400 работ по разным проблемам теории государства и права, международного права, один из основных теоретиков  нормативистской школы права, основоположник концепции конституционного суда и конституционного контроля, основатель и судья первого такого суда — Конституционного суда Австрии.

Биография 
Ганс Кельзен родился в 1881 году в еврейской семье, в двухлетнем возрасте переехал с родителями в Вену. Первые работы посвящены истории и проблемам государственного права, в частности, взглядам на этот вопрос Данте Алигьери. В 1918 году стал профессором Венского университета и участвовал в разработке конституционных законов послевоенной Австрии. Издавал «Журнал публичного права». После 12 лет работы в Конституционном суде Австрии, создателем которого был он сам, Кельзен предпочёл перебраться в Германию, где в 1930 году получил кафедру в Кёльнском университете. В 1934 году он опубликовал книгу «Чистая теория права» (Reine Rechtslehre; другой перевод — «Чистое учение о праве»), и с этого времени он постоянно считается одним из ведущих философов в области права.

Приход к власти нацистов заставил его переехать в середине 1930-х годов в Женеву, а вскоре после этого в родную Прагу. После оккупации Германией Чехословакии Кельзен в 1940 году эмигрировал в США, где прожил до конца жизни.

Юридическая школа в Гарварде — первое место его работы в Штатах — оказалась негостеприимна к нему; после того как он проработал год на должности приглашённого научного сотрудника (research associate), администрация решила, что его вклад в академическое развитие Юридической школы не очень перспективен. В возрасте 62 лет, на низшей точке карьеры, он переехал в Калифорнийский университет в Беркли, где проработал в отделении политологии вплоть до выхода на пенсию. До конца жизни Кельзен не прекращал научной деятельности, которая продолжалась почти 70 лет. Смерть прервала работу Кельзена над наиболее обобщающей книгой — Allgemeine Theorie der Normen («Общая теория норм») — 400-страничным трактатом, задуманным как сочинение ещё большего объёма.

Изображен на австрийской почтовой марке 1981 года.

Основные работы на немецком языке 
 Die Staatslehre des Dante Alighieri (Wien, 1905)
 Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (1911, 2. Aufl. 1923)
 Vom Wesen und Wert der Demokratie (1920, 2. Aufl. 1929)
 Österreichisches Staatsrecht (1923)
 Allgemeine Staatslehre (1925)
 Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus (1928)
 Reine Rechtslehre (1934; 2. Aufl. 1960)
 Vergeltung und Kausalität (1941, опубл. 1946)
 Was ist Gerechtigkeit? (Wien, 1953)
 Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus, Wien 1965
 Allgemeine Theorie der Normen (1979, посм.)

Основные работы на английском языке 
 Society and Nature (1943)
 General Theory of Law and State (1945)
 The Law of the United Nations (1950)
 Principles of International Law (1952, 2. Aufl. 1966)
 The Communist Theory of Law (1955)
 What is Justice? (1957)

Переводы на русский язык 
 Кельзен Г. Общее учение о государстве. — Берлин: Изд. Шпрингера, 1925 // Революция права. — М.: Изд-во Ком. Акад., 1928, № 2. — С. 149—152
 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. К XIII конгрессу Международной ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 1987): Сборник переводов. Вып. 1 / Отв. ред.: Кудрявцев В. Н., Разумович Н. Н.; Пер.: Лезов С. В., Пивоваров Ю. С. — М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1987. — 195 c.
 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып. 2 / Отв. ред.: Кудрявцев В. Н., Разумович Н. Н.; Пер.: Лезов С. В. — М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1988. — 213 c.
 Кельзен Г. Судебная гарантия конституции (конституционная юстиция). Часть 1 // Право и политика. — М.: Nota Bene, 2006, № 8. — С. 5-14
 Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции. (Конституционная юстиция. Часть 2. Окончание) // Право и политика. — М.: Nota Bene, 2006, № 9. — С. 5-18
 Кельзен Г. О теории толкования.
 Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция. Перев. с англ. А.А. Краевского // Российский ежегодник теории права. № 2. 2009. СПб., 2011. C. 432-453

Примечания

Литература о Кельзене на русском языке

Ссылки 
 

Выпускники Академической гимназии
Юристы Австрии
Юристы США
Философы Австрии
Философы США
Судьи конституционных судов
Неокантианство
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Зальцбургского университета